Стил има више значења:

 Стил
 Стил (међународни часопис)
 Округ Стил (Минесота)
 Округ Стил (Северна Дакота)
 Стил (Алабама)
 Стил (Мисури)